

Рокитне — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Рокитне — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Селища міського типу:
 Рокитне — Київська область, Білоцерківський район
 Рокитне — Рівненська область, Сарненський район
Села:
 Рокитне — Житомирська область, Коростенський район
 Рокитне — Київська область, Бориспільський район
 Рокитне — Львівська область, Золочівський район
 Рокитне — Львівська область, Яворівський район
 Рокитне — Полтавська область, Кременчуцький район
 Рокитне — Рівненська область, Рівненський район
 Рокитне — Рівненська область, Сарненський район
 Рокитне — Сумська область, Конотопський район
 Рокитне — Харківська область, Харківський район
 Рокитне — Харківська область, Лозівський район
 Рокитне — Хмельницька область, Шепетівський район
 Рокитне — Чернівецька область, Чернівецький район
 Рокитне — Чернігівська область, Ніжинський район
Залізниця:
 Рокитне — залізнична станція Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Рокитне-Волинське
 Рокитне-Донівка
 Ракитне
 Рокитна
 Ракитна
 Ракитно
 Рокітно